Кукла сучасною українською:
 загорнений у тканину жований хліб, цукор, інші продукти, що їх використовували замість пипки (пипка, пиптик) для немовляти;

 згорнуте, готове до прядіння, повісмо льону чи конопель.

(Іншими мовами: грецькою κούκλα (кукла) — лялька, корсиканською cucla — дитина, албанською kukul — лялька, македонською і болгарською кукла — лялька, азербайджанською kukla — лялька).

Опис 

Куклу використовували для годування («Все на панщині, ніколи було годувать… Куклою і вигодувала») і заспокоєння немовляти. Нині немовлятам і малим дітям для задоволення смоктального рефлексу і позірного заспокоєння дають порожню пипку (дурник, смочок), яку ортодонти звинувачують у негативній дії на формування прикусу, , і свої застереження висловлюють педіатри  та психологи . Колись у згорнуту лашку насипали також щіпку насіння маку. Воно містить алкалоїди, заспокійливі та болезаспокійливі речовини, які короткочасно дають бажаний ефект, але можуть призвести до звикання дитячого організму. Від маківки, про яку описує Марко Вовчок у творі «Горпина», гине немовля героїні оповідання («Згадала Горпина, що чула колись, як дитина не спить, то настояти макові головки на молоці та й дать випити»). У народі є вислів «замаківчений», що натякає на розумову неповноцінність через вживання маківки. (Хтось з тих замаківчених гонивітрів дав знати, що то я")

Також, кукла — найтонше і найдовше волокно — призначалася для ткання високоякісного полотна.
Для снування основи, ткання буденних тканин використовували миканку — залишки, які вибирали з чесальної щітки. Останок на дергальній щітці — вал — ішов на виготовлення мішків, тканин господарського призначення.

Див. також 
 Село Кукли

Примітки

Посилання 
 Кукла мапа поширення прізвища 

Багатозначні терміни